Појам Терсо може да се односи на:
 Терсо (град),
 Терсо (река),